Премьер-лига ЮАР 2008/2009 годов () — 13-й сезон футбольной Премьер-лиги ЮАР. Он начался 27 августа 2008 года и закончился 9 мая 2009 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2008/09 на сайте Премьер-лиги
 Чемпионат ЮАР на rsssf.com

2008/2009
ЮАР
ЮАР
Спорт в ЮАР в 2008 году
Спорт в ЮАР в 2009 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009